Carlota Aglaé de Orleans (Charlotte Aglaé d'Orleans; París, 20 de octubre de 1700 - ibidem, 19 de enero de 1761) fue una noble francesa, hija del regente Felipe II de Orleans y Francisca María de Borbón. Fue también duquesa de Módena y Reggio a través de su matrimonio con Francisco III de Este. Fue una figura destacada debido a su turbulenta vida.

Primeros años 

Carlota Aglaé nació el 20 de octubre de 1700 en el Palacio Real de París, como la cuarta hija del duque Felipe II de Orleans y la princesa Francisca María de Borbón (una de las hijas legitimadas de Luis XIV). Fue bautizada con los nombres de Carlota en honor a su abuela paterna, Isabel Carlota del Palatinado, y Aglaé por una de las Cárites, Áglae, quien simbolizaba la inteligencia y belleza. Sin embargo, en la corte de su abuelo se la conocía simplemente bajo el título de Mademoiselle de Blois y más adelante como Mademoiselle de Valois.

A muy temprana edad, Carlota y su hermana mayor Luisa Adelaida fueron enviadas a la Abadía de Chelles, donde más tarde su hermana ejercería como abadesa. En 1714, sus padres la enviaron a la abadía de Val-de-Grâce, al mismo tiempo que surgía la cuestión de su matrimonio. Su hermana mayor, la duquesa de Berry, sugirió un matrimonio con el joven príncipe de Conti, Luis Armando, pero Luis XIV se negó a dar su consentimiento para dicha unión.

En 1715, Carlota se trasladó al Palais-Royal con su familia. Al año siguiente, su madre sugirió un matrimonio con su primo, Luis Augusto de Borbón; sin embargo, esta vez la unión fue rechazada por la propia Carlota. Poco después, se trasladó a vivir al Palacio de Saint-Cloud con su abuela Isabel Carlota del Palatinado, la duquesa viuda de Orleans. Sobre su nieta, su abuela escribe:

Otra oferta de matrimonio vino de parte de su primo Carlos de Borbón-Condé, conde de Charolais. Carlota consideró seriamente la propuesta, pero sus padres se negaron rotundamente a dicho enlace.

Matrimonio 

En 1718, Carlota mantuvo una relación amorosa con el duque de Richelieu. Cuando el duque fue arrestado y encarcelado en la Bastilla en 1719, por estar implicado en la conspiración de Cellemare, Carlota le visitó en varias ocasiones y consiguió que su padre le concediese el perdón a cambio de renunciar a casarse con él. Su prima, Luisa Ana de Borbón-Condé, también estaba enamorada del duque y deseaba casarse con este (historia relatada en sus Memorias por el barón de Besenval); en consecuente, una amarga rivalidad surgió entre ambas primas que se extendió incluso hasta mucho después de que el duque terminara su relación con ambas mujeres. 

Fracasado el proyecto de casarse con el rey de Cerdeña, Carlota tuvo que conformarse con un partido menos brillante. Lograda la alianza entre el regente e Inglaterra, Reinaldo III de Este, duque de Módena se adhirió a ella y consiguió casar a su hijo, Francisco María con Carlota en contra de sus deseos, que recibió una gran dote, 1.8 millones de libras, la mitad de la misma aportada por su primo, el rey Luis XV. Según los escritos de su abuela, su futuro marido se había enamorado de ella con tan solo ver su retrato.

Pocos esperaban que el matrimonio tuviera éxito, puesto que Carlota no deseaba abandonar Francia. Su prima lejana, Margarita Luisa de Orleáns, quien anteriormente fue casada contra su voluntad con el Gran Duque de Toscana Cosme III de Médici, en 1661, había sufrido un matrimonio desastroso. Finalmente, Margarita se vio obligada a regresar a Francia en desgracia. La gente asumió que el mismo destino le esperaba a la desdichada Carlota. Margarita notó las similitudes entre ella y su prima, e incapaz de lidiar con la situación, se negó a hablar con Carlota sobre sus inminentes nupcias:

La fecha original para la boda era el 25 de enero de 1720, sin embargo, fue pospuesta hasta el mes siguiente debido a un descuido del obispo de Módena. A pesar de ello, el certificado de matrimonio fue firmado el 31 de enero. El 11 de febrero de 1720, se celebró una ceremonia en el Palacio de las Tullerías. Su hermano, el duque de Chartres, ocupó el lugar de su futuro cuñado, mientras que su hermana menor, Luisa Isabel, sostuvo el velo de la novia. Tras esto, hubo un banquete en el Palais-Royal donde el joven rey Luis XV asistió y presentó sus regalos a la nueva princesa heredera de Módena.

Vida en Módena 

Carlota Aglaé llegó a Reggio el 20 de junio de 1720, donde conoció a la familia de su esposo. En septiembre de 1720, contrajo viruela y, según su abuela, se le administraron los últimos sacramentos. Durante la enfermedad, a su marido se le prohibió verla, y este se quedó en su villa de Sassuolo hasta su recuperación. Pronto el matrimonio fue criticado por no haber producido todavía ningún hijo y la culpa recayó sobre Carlota Aglaé.

Carlota se aburría mortalmente en Módena –pese a las visitas que le hacía Richelieu disfrazado de vendedor ambulante-, y quería, a toda costa, separarse del duque. Cuando su romance secreto con el duque de Richelieu fue descubierto en la corte de Módena, fue exiliada a Francia, donde el rey Luis XV la acogió con suma frialdad y la obligó a llevar una vida retirada y marginada en París. Sin embargo se las arregló para ayudar a arreglar los matrimonios de dos de sus hijas. Su hija mayor, María Teresa, se casó con su primo segundo Luis Juan María de Borbón, el hombre más rico de Francia. Su otra hija María Fortunata también se casó con un primo, Luis Francisco II de Borbón-Conti, heredero de los Príncipes de Conti. Este último matrimonio resultó ser muy infeliz, hasta el punto en el que el novio ya no quería seguir viviendo con su esposa.

Murió en París, donde sus dos hermanas, la duquesa de Berry y la reina viuda de España, habían muerto anteriormente. Su corazón fue enterrado en la Iglesia de Val-de-Grâce, pero se perdió durante la Revolución Francesa.

Descendencia 

Carlota Aglaé y Francisco tuvieron diez hijos, seis de los cuales sobrevivieron a la infancia:

 Alfonso (18 de noviembre de 1723-16 de junio de 1725), murió en la infancia.
 Francisco Constantino (22 d noviembre de 1724-16 de junio de 1725), murió en la infancia.
 María Teresa (6 de octubre de 1726-30 de abril de 1754), contrajo matrimonio con su primo Luis Juan María de Borbón, duque de Penthièvre. Tuvo descendencia.
 Hércules Reinaldo (22 de noviembre de 1727-14 de octubre de 1803), sucedió a su padre como duque de Módena y Reggio. Contrajo matrimonio con María Teresa Cybo-Malaspina y tuvo descendencia.
 Matilda (7 de febrero de 1729-14 de noviembre de 1803), murió soltera y sin hijos.
 Beatriz (14 de julio de 1730-12 de julio de 1731), murió en la infancia.
 Beatriz (24 de noviembre de 1731-3 de abril de 1736), murió en la infancia.
 María Fortunata (24 de noviembre de 1731-21 de septiembre de 1803), contrajo matrimonio con su primo Luis Francisco II de Borbón-Conti. Sin descendencia.
 Benedicto Felipe (30 de septiembre de 1736-16 de septiembre de 1751), murió joven y sin descendencia.
 María Isabel (12 de febrero de 1741-4 de agosto de 1774), contrajo matrimonio con Carlos Salomón, Conde de Serravalle y tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces 

Princesas de Orleans
Sobrevivientes de viruela
Princesas de sangre
Nacidos en París
Orleans, Carlota
Francesas del siglo XVIII
Consortes de la casa de Orleans
Nobles francesas del siglo XVIII